Toto je seznam měst v Bělorusku.

V Bělorusku se v roce 2010 nacházelo 112 měst. Z toho:
 1 hlavní město
 12 měst oblastního významu
 99 měst rajónního významu

Města podle oblasti

Seznam 
Vysvětlivky statusu:
 H - Hlavní město
 O - Město oblastního významu
 R - Město rajónního významu

Reference

Související články 
 Sídla městského typu v Bělorusku

Externí odkazy 
 

 
Bělorusko
Města
Bělorusku